Vagant (von lateinisch vagans „umherstreifend“) steht für:

 Vaganten, mittelalterliche Bezeichnung für umherziehende Kleriker und Gelehrte
 niederländische Musikformation um Guus Meeuwis

Siehe auch:

 Vagabund
 Vagantenbischof 
 Vaganten Bühne
 Vagantendichtung